Niederstraße 3 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Niederstraße 3 (Darmstadt)
 Niederstraße 3 in Duisburg, siehe Liste der Baudenkmäler in Duisburg-Mitte
 Niederstraße 3 in Radeberg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radeberg
 Haus Weegh in Rees